La Pops es una heladería.
Pop,género musical.